Ло́ган Ко́нрад Ме́йдер () — бывший гитарист Machine Head и Soulfly. В настоящее время является гитаристом Once Human и работает в студии Dirty Icon Productions.

Биография 
В 1992 году Логан присоединился к Machine Head, основанной ранее в том же году. Логан записал вместе с группой 2 альбома: Burn My Eyes (1994) и The More Things Change… (1997). В 1998 году он решил оставить работу в Machine Head и заняться новыми проектами.

Весной 1998 году Логан присоединился к Soulfly, съездил в мировое турне с группой, но уже в январе 1999 года покинул Soulfly, чтобы создать свою группу.

В 1999 году Логан Мейдер и бывший вокалист хард-рок группы Ugly Kid Joe Витфилд Крейн основали группу Medication. Музыканты выпустили в 2002 году мини-альбом Medication и полноформатный альбом Prince Valium, а также записали клип на песню Inside. Но уже на следующий год после выпуска дебютного альбома группа распалась.

После роспуска Medication Логан образовал группу New Black, позднее группа была переименована в Stereo Black. Хотя группа открывала местный концерт группы (hed) P.E. и записала демо, она никогда не была подписана на лейбле. Позднее песня Save Me появилась в трейлере к игре Max Payne. После распада Stereo Black Логан оставил карьеру музыканта и несколько лет занимался звукозаписью и продюсированием.

Логан Мейдер основал Dirty Icon Productions вместе с Лукасом Бенкером.

В 2014 году основал группу Once Human, играющую на стыке жанров мелодик-дэт-метал и грув-метал.

Логан живёт в Лос-Анджелесе с женой Лати Гробман и пятью детьми.

Дискография

Machine Head 
 Demo (1993)
 The Tour’95 (1994, сплит)
 Burn My Eyes (1994)
 The More Things Change… (1997)
 Take My Scars (1997, мини-альбом)
 Frontline Volume 1: The Singles (1999, сплит)

Soulfly 
 Soulfly (1998)
 Frontline Volume 2 The Singles Club (1999, сплит)
 Tribe (Australian Special Tour Edition) (1999, мини-альбом)
 The Song Remains Insane (2005, DVD)

Medication 
 Medication (2002, мини-альбом)
 Prince Valium (2002)

Звукозапись 
 Deep — Pieces of Nothing (2000)
 LTNO/The Dead Sexy Inc. — Hellywood Songs (2004)
 Scarling. — Sweet Heart Dealer (2004)
 Rikets — Anything for the Devil (2005)
 New Dead Radio — Avalon Bridge Will Burn (2005)
 Bleed the Sky — Paradigm in Entropy (2005)
 Allele — Point of Origin (2005)
 сборник — Roadrunner United: All Stars Sessions (2005)
 Trigger Point — Silent Protest (2005)
 Contra — This Machine Kills (2005)
 Dommin — Mend Your Misery (2006)
 A Dying Dream — Now or Never (2006)
 Silent Civilian — Rebirth of the Temple (2006)
 Junkie XL — Today (2006)
 Ill Nino — Undercover Sessions (2006)
 Twin Method — Volume of Self''' (2006)
 Divine Heresy — Bleed the Fifth (2007)
 W.A.S.P. — Dominator (2007)
 Demia — Insidious (2007)
 Still Remains — Serpent (2007)
 Five Finger Death Punch — Way of the Fist (2007)
 Cavalera Conspiracy — Inflikted (2008)
 Junkie XL — Booming Back at You (2008)
 Soulfly — Conquer (2008)
 Burning the Masses — Mind Control (2008)
 Psycroptic — Ob(servant) (2008)
 Gojira — Way of All Flesh (2008)
 Agony — The Devil’s Breath (2009)
 Echoes of Eternity — As Shadows Burn (2009)
 W.A.S.P. — Babylon (2009)
 Divine Heresy — Bringer of Plagues (2009)
 Saosin — In Search of Solid Ground (2009)
 Flatline — Pave the Way (2009)
 Devildriver — Pray for Villains (2009)
 Incite — Slaughter (2009)
 Dommin — Love Is Gone (2010)
 Soulfly — Omen (2010)
 Raintime — Psychromatic (2010)
 Cavalera Conspiracy — Blunt Force Trauma (2011)
 Channel Zero — Feed 'Em with a Brick (2011)
 Septicflesh — Titan (2011)
 Fear Factory — The Industrialist (2012)
 Periphery — Periphery II: This Time It’s Personal (2012)
 Incite — All Out of War (2012)
 Bonded by Blood — The Aftermath (2012)
 Gojira — Sea Shepherd (2012, мини-альбом)
 Overunit Machine — Aldaraja'' (2016)

Примечания

Ссылки 
 http://www.myspace.com/dirtyicon

Хеви-метал-гитаристы США
Музыкальные продюсеры США
Музыканты Machine Head